Уильямсвилл () — название нескольких населённых пунктов США.

Населённые пункты США 
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Миссури.
  — деревня в штате Нью-Йорк.

См. также 
 Уильямс
 Уильямстаун
 Уильямспорт
 Уильямстон
 Уильямсберг